Cerion tridentatum är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Vanatta 1895. Cerion tridentatum ingår i släktet Cerion och familjen Ceriidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
tridentatum